María Fernanda puede referirse a:

Personas 
 María Fernanda Cartier (1926-2006), actriz, cantante, animadora, vedette y modelo italiana.
 María Fernanda D'Ocón (1937), actriz española.
 María Fernanda Callejón (1966), actriz y vedette argentina.
 María Fernanda García (1967), actriz mexicana.
 María Fernanda Aldana (1973), artista, bajista y vocalista argentina.
 María Fernanda Yepes (1980), actriz y modelo colombiana. 
 María Fernanda Neil (1982), actriz argentina.
 María Fernanda Malo (1985), actriz, cantante y modelo mexicana.

Televisión 

 María Fernanda (1981) telenovela venezolana producida por Venevisión.